В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Philadelphia 1971, який проходив в рамках Серії Вірджинії Слімс 1971, Розмарі Казалс здобула титул, у фіналі перемігши Франсуазу Дюрр 6-3, 3-6, 6-2.

Сіяні гравчині 

  Біллі Джин Кінг (півфінал)

  Розмарі Казалс (Переможниця)

Основна сітка

Посилання 
 

1971